Heimann ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adelheid Heimann (1903–1993), deutsch-britische Kunsthistorikerin und Fotografin
 Albin Heimann (1914–2015), Schweizer Politiker (LdU)
 Alexander Heimann (1937–2003), Schweizer Krimiautor
 Andreas Heimann (* 1992), deutscher Schachspieler
 Annemarie Heimann-Schwarzweber (1913–2007), deutsche Kunsthistorikerin
 Arnold Heimann (1856–1916), Schweizer Lehrer und Bühnenautor in Mundart
 Betty Heimann (1888–1961), deutsche Indologin
 Bodo Heimann (* 1935), deutscher Schriftsteller
 Dierk Heimann (* 1968), deutscher Arzt, Buchautor, Unternehmer und Medizinpublizist
 Eduard Heimann (1889–1967), deutscher Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
 Elli Heimann (1891–1966), deutsche Malerin und Kunstpädagogin
 Ernst Heimann (1798–1867), deutscher Bankier, Vater von Georg Heimann
 Ernst-Heinrich Heimann (1896–1957), deutscher Bankier
 Erwin Heimann (1909–1991), Schweizer Schriftsteller
 Etienne Heimann (* 1996), deutscher Drehbuchautor
 Felicitas Heimann-Jelinek (* 1954), deutsche Judaistin und Kunstwissenschaftlerin
 Friedrich Carl Heimann (1850–1921), deutscher Architekt
 Georg Heimann (1864–1926), deutscher Bankier
 Georg Heimann (Mediziner) (1853–1906), deutscher Arzt und Medizinalstatistiker
 Georg Heimann-Trosien (1900–1987), deutscher Bundesrichter
 Gerhard Heimann (1934–2017), deutscher Politiker (SPD)
 Günter Heimann (* 1933), deutscher Kameramann
 Hans Heimann (1922–2006), Schweizer Psychiater
 Hans Heimann (Handballtrainer) (1954?–2015), deutscher Handballtrainer
 Heinz-Dieter Heimann (* 1949), deutscher Historiker
 Holger Heimann (* 1951), deutscher Politiker (Grüne)
 Hugo Heimann (1859–1951), deutscher Verleger und Politiker (SPD)
 Johann Maria Heimann (1878–1931), deutscher Unternehmer
 Johann Maria Friedrich Heimann (1848–1921), deutscher Unternehmer

 Kathrin Heimann (* 1985), deutsche Fußballschiedsrichterin
 Lutz Heimann (* 1976), deutscher Rettungssportler
 Marlies Heimann (* 1957), deutsche Juristin, Richterin, Gerichtspräsidentin
 Martin Heimann (* 1949), deutscher Meteorologe und Klimaforscher
 Max Heimann (1872–1939), deutscher Jurist und Politiker (DVP), MdL Preußen
 Mirjam Heimann (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Moritz Heimann (1868–1925), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Nadine Nicole Heimann (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin, siehe Nadine Nicole 
 Niclas Heimann (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Paul Heimann (1901–1967), deutscher Pädagoge
 Paula Heimann (1895–1976), deutsche Tennisspielerin, Journalistin, Schriftstellerin, siehe Paula von Reznicek
 Paula Heimann (1899–1982), deutsche Psychoanalytikerin
 Philipp Heimann (1881–1962), deutscher Verwaltungsjurist und Richter
 Ralf Heimann (* 1977), deutscher Journalist und Autor
 Robert B. Heimann (* 1938), deutscher Mineraloge und Hochschullehrer
 Rudi Heimann (* 1966), deutscher Polizist
 Siegfried Heimann (* 1939), deutscher Historiker und Politikwissenschaftler
 Theo Heimann (1911–1979), Schweizer Radrennfahrer
 Ulrich Heimann (* 1964), deutscher Koch

 Werner Heimann (1912–1985), deutscher Lebensmittelchemiker

Siehe auch 
 Heimann (Unternehmen), Wiesbaden
 Hayman
 Haymann
 Heiman
 Heyman
 Heymann

Weblinks 
 Heimann bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Patronym